W Polsce
 Gogolewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska 
 Gogolewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew 
 Gogolewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia 
 Gogolewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski 
 Gogolewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo
 Gogolewo – dawna gromada
 Gogolewo – przystanek kolejowy w Gogolewie, w województwie zachodniopomorskim